БСТ — аббревиатура, может означать:

 Балансировочный стенд; в маркировке, например, БСТ-500.
 Базовая ставка
 Барабан сортирующий; в маркировке, например, БСТ-1А.01.
 Башенный солнечный телескоп
 Башкирское спутниковое телевидение
 Братская студия телевидения
 Белорусский союз транспортников (транспорт).
 Бессемеровская сталь
 Бесступенчатая трансмиссия
 Биом средиземноморского типа (биол., морск.).
 Биостимулятор торфяной (биол.).
 Блок согласующих трансформаторов
 Блок сопряжения телеметрии
 Блок сопряжения тензодатчиков; в маркировке, например, БСТ-2.
 Блокиратор сотовых телефонов (связь).
 Блок стирания; в маркировке, например, БСТ-1.
 Бовин соматопропин (мед.) — медпрепарат.
 Большая стереотруба
 Большой сейнер тунцеловный (типа «Родина»).
 Бортовая самолётная тележка (авиа); в маркировке, например, БСТ-БК.
 Бортовой субмиллиметровый телескоп
 Бочка стальная сварная толстостенная
 Брянский строительный техникум имени проф. Н. Е. Жуковского (образ-е и наука, техн.).
 «Бюллетень строительной техники» (техн.) — журнал, издание.
 Болгарский спортивный тотализатор (спорт).
 «Бизнес-Сервис-Траст» (фин.) — АКБ «БСТ-банк» в г. Новокузнецк.